Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Masarac, a l'Alt Empordà

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Llobregat d'Empordà

casa

entitat de població

església

masia

muntanya

serra

Misc 

Masarac